Сухачёв — русская фамилия; имеет женскую форму Сухачёва.
 Сухачёв, Андрей Валерьевич (род. 1976) — государственный деятель Луганской Народной Республики.
 Сухачёв, Владимир Павлович (1923—2002) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 (Сухачёв) Галкин, Владислав Борисович (1971—2010) — советский и российский актёр театра и кино.
 Сухачёв, Владислав Сергеевич (род. 1998) — российский хоккеист.
 Сухачёв, Вячеслав Юльевич (1955—2016) — русский философ, доктор философских наук, профессор Санкт-Петербургского университета.
 Сухачёв, Михаил Николаевич (1904—1978) — советский военнослужащий, генерал-майор авиации.
 Сухачёв, Николай Леонидович (род. 1942) — российский филолог и переводчик, специалист в области романской филологии и балканистики. Сухачёв, Михаил Павлович (род. 1929) — советский военнослужащий, писатель.

 См. также 
 Сухачёва — деревня в Болховском районе Орловской области.
 Сухачёвка